DLSM steht für:
 Defence Long Service Medal, australische Ehrenmedaille
 Department of Life Sciences and Medicine an der Universität Luxemburg

Siehe auch:
 DSLM, Digital Single Lens Mirrorless, siehe Systemkamera #Digitale Systemkameras

Abkürzung